YLE steht für:
 Yleisradio (auch: Yle), öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Finnlands
 Young Learners English Tests, siehe Cambridge English Language Assessment #Englisch für Kinder
 Whatì Airport (IATA-Code), Flughafen in Whatì, North Slave Region, Nordwest-Territorien, Kanada

yle steht für:
 Yélî Dnye (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf Rossel, Louisiade-Archipel, Milne Bay Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung